Die Nemzeti Bajnokság 1919/20 war die 17. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum siebten Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen. Vor der Saison war die Anzahl der Mannschaften von 12 auf 15 erhöht worden.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Letztplatzierten spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs Regionalgruppen die Teilnehmer für die Endrunde um die Landmeisterschaft, die aufgrund der Auswirkungen des Ungarisch-Rumänischen Krieges jedoch nicht ausgetragen wurde.

Gruppe Nord 
Die Gruppe Nord spielte mit sieben Mannschaften, nachdem viele Teams aufgrund der Zugehörigkeit zur Tschechoslowakei nicht mehr hatten teilnehmen können. Gruppensieger wurde Miskolci Vasutas SC.

Gruppe Ost 
Die Gruppe Ost spielte mit neun Mannschaften in zwei Staffeln. Gruppensieger wurde Debreceni TE, das sich in den Finalspielen gegen Debreceni Vasutas SC und Kisvárdai SE durchsetzten konnte.

Gruppe West 
Die Gruppe West wurde mit 19 Mannschaften in drei Staffeln ausgetragen. Sieger wurde Szombathelyi AK, das sich in der Endrunde gegen Nagykanizsai TE und Tatabányai SC durchsetzen konnte.

Gruppe Pécs 
Die Mannschaften aus Pécs spielten in einer eigenen Gruppe. Sieger wurde Pécsi Bőrgyári TC.

Gruppe Pest-Land 
Die Gruppe Pest-Land spielte mit 19 Mannschaften in vier Staffeln die Endrunde um den Gruppensieg gewann Kecskeméti AC im Finale gegen Vecsési MTK. Im Halbfinale waren Péceli SE und Váci SE ausgeschieden.

Gruppe Szeged 
Die zehn Mannschaften aus Szeged spielte in einer eigenen Gruppe. Sieger wurde Szegedi AK.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Saison 1919/20 auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1920
Fußballsaison 1919/20